Le glacier du Vallonnet peut désigner :
 le glacier du Vallonnet, un glacier de France situé dans le massif de la Vanoise, au pied du Grand roc Noir ;
 le glacier du Vallonnet, un ancien glacier de France situé dans le massif de la Vanoise, au pied de la pointe du Vallonnet ;
 le glacier Inférieur du Vallonnet, un glacier de France situé dans les Alpes grées, au pied de l'Albaron ;
 le glacier Supérieur du Vallonnet, un glacier de France situé dans les Alpes grées, au pied de l'Albaron.